Турнір першої ліги сьомого чемпіонату України з футболу 1997—1998 проводився з 30 липня 1997 по 26 червня 1998 року.

Учасники турніру 

У турнірі команд першої ліги чемпіонату України брали участь 22 команди:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в другій лізі.

Перед початком сезону команда «Полісся» (Житомир) мала назву «Хімік».

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Перехідний турнір за право грати в першій лізі

Результати матчів 

Після 2-го туру відбулося засідання, на якому представники команд-учасниць, враховуючи те, що учасники першої ліги визначились («Кристал» втратив шанси посісти третє місце), вирішили припинити турнір.

Турнірна таблиця 

|}

«Буковина» зберегла, а «Поділля» і «Шахтар-2» здобули право наступного сезону виступати у першій лізі.

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998: друга ліга
 Кубок України з футболу 1997—1998
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1997—1998

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 7-й чемпионат Украины-1997/98 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1997-1998 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 VII чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1997 у футболі
1998 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
1997 в українському спорті
1998 в українському спорті